Deerfield kan syfta på:

 Deerfield, Illinois
 Deerfield, Kansas
 Deerfield, New Hampshire
 Deerfield, Massachusetts